Philippe Honoré ist der Name folgender Personen:

*Philippe Honoré (Cartoonist) (1941–2015), französischer Cartoonist
 Philippe Honoré (Schriftsteller) (* 1958), französischer Schriftsteller und Regisseur 
 Philippe Honoré (Violinist) (* 1967), französischer Violinist